Touristenverein steht für
Österreichischer Touristenverein
Touristenverein Naturfreunde, Österreich
Klub českých turistů, Tschechien
Siehe auch
Gebirgsverein
Wanderverein
Tourismusverein